Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Söchau enthält die  denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Söchau im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Denkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Sochau
!